Aulon (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Aulon (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Aulon (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje